El castell del Rei és un castell de Pollença, Mallorca
 La muntanya del Castell del Rei és muntanya de Pollença en la qual es troba el dit castell 
 El Castell del Rei és edifici del recinte murat del municipi del Castell de Guadalest, Marina Baixa
 El Castell del Rei és un castell de Tarragona
 També rep el nom de Castell del Rei la Suda de Lleida, l'alcassaba de la ciutat de Lleida
 Literatura: Castell del Rei és poema de Miquel Costa i Llobera